Solorina är ett släkte av lavar. Solorina ingår i familjen Peltigeraceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Solorina